Jaromir Ochęduszko (1912–1987), dyplomata i dziennikarz
 Kazimierz Ochęduszko (1904–1991), mechanik
 Romuald Ochęduszko (1911–1944), oficer
 Stanisław Ochęduszko (1899–1969), termodynamik
 Tadeusz Ochęduszko (1897–1979), oficer